Cuapiaxtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuapiaxtla de Madero (ort), Puebla, 
 Cuapiaxtla, Tlaxcala, ort, 
 Cuapiaxtla (kommun), Tlaxcala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar